«Сильные духом» — роман Д. Н. Медведева
 «Сильные духом» — пьеса Д. Н. Медведева и А. Б. Гребнёва
 «Сильные духом» — фильм, производство СССР, 1967 год
 «Сильные духом» — фильм, производство США, 1990 год